Montoulieu est un toponyme qui peut désigner les communes françaises suivantes :

 Montoulieu (Ariège), commune française du département de l'Ariège, en région Occitanie ;
 Montoulieu (Hérault), commune française du département de l'Hérault, en région Occitanie ;
 Montoulieu-Saint-Bernard, commune française  du département de la Haute-Garonne, en région Occitanie.

Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France